Viação Galo Branco - empresa de transportes.

Lugares
Galo Branco (São Gonçalo) - bairro do município de São Gonçalo
Galo Branco (São José dos Campos) - bairro do município de São José dos Campos

Desambiguação